Ода — многозначное слово, которое может означать:
 О́да — жанр лирики, представляющий собою торжественное стихотворение, посвященное какому-либо событию или герою. Об отдельных произведениях этого жанра см. категорию . 
  — жилые комнаты в гареме времён Оттоманской империи. 
  — астероид Главного пояса, открытый в 1930 году.

Название 
 «» — поэма Артура О’Шонесси из сборника «Музыка и лунный свет» (1873).
 «Ода» — балет Николая Набокова в постановке Леонида Мясина (Русский балет Дягилева, 1928).
 «» — произведение для оркестра Игоря Стравинского (1943).
 «» — художественный фильм по роману «Ода Лате» (США, 2008).
 «Ода Билли Джо» — песня Бобби Джентри (1967).
 «Ода» — российский легковой автомобиль, выпускавшийся заводом «ИжАвто» в 1990—2005 годах.

Имя 
 Ода — немецкое женское имя, уменьшительной формой которого является .
   (ок. 680 — ок. 726) — шотландская принцесса, канонизированная в Бельгии и Нидерландах. 
 Ода (ок. 996 — после 1025) — дочь Эккехарда Мейсенского и супруга Болеслава Храброго, первая королева Польши. 
 Ода (? — 958) — архиепископ Кентерберийский (с 941), святой католической церкви.

Фамилия 
 Ода — самурайский род в средневековой Японии. О его представителях см. категорию Ода.
  (род. 1947) — японский певец, лидер группы Off Course.
 Ода, Микио (1905—1998) — японский легкоатлет, первый в истории Японии олимпийский чемпион.
 Ода, Минору (1923—2001) — японский учёный, физик-астроном, астрофизик.
 Ода, Нобунари (род. 1987) — японский фигурист.
 Ода, Сакура (род. 1999) — японский идол, участница 11-го поколения японской идол-группы «Morning Musume».
 Ода, Эйитиро (род. 1975) — автор манги One Piece.
 Ода, Юриэ — фигуристка, выступающая в паре с Сё Кагаямой.

Топоним 
 Ода — город в префектуре Симане, Япония.
  — город на юге Ганы.

См. также 
 
 Опорно-двигательный аппарат (ОДА)

Примечания